Венсан Анстетт (, род. 26 июля 1982 года, Страсбург, Франция) — французский фехтовальщик на саблях. Чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Венсан Анстетт родился 26 июля 1982 года в Страсбурге. Француз начал заниматься фехтованием в семь лет.

В 2005 году французский фехтовальщик добился первого крупного успеха на международных соревнованиях: на чемпионате мира Венсан стал третьим в командной сабле . Через год Анстетт стал чемпионом мира в командном первенстве . В 2007 году Венсан выиграл в составе французской команды серебряную медаль чемпионата мира .

На предолимпийском чемпионате Европы француз выиграл «серебро» в командном первенстве . В 2008 году Венсан вошёл в состав сборной Франции на Олимпийские игры в Пекине, где французская команда саблистов выиграла турнир , но сам Венсан остался запасным и олимпийской медали не получил, 

В следующем, 2009 году, француз стал бронзовым призёром европейского чемпионата в командной сабле .

Следующие несколько сезонов у французского фехтовальщика ничего не получалось. Однако к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро француз начал показывать отличные результаты. В 2016 году на чемпионате Европы он выиграл серебряную медаль в личном первенстве . На Олимпиаде 2016 года командной сабли представлено не было, и Венсан стал единственным представителем Франции в личной сабле . Но на Олимпиаде француз проиграл на стадии четвертьфинала.

В 2017 году на чемпионате мира Венсан завоевал свою первую медаль чемпионата мира в индивидуальном первенстве: он занял третье место.

Лучшие результаты

Чемпионаты мира 
  Золото — чемпионат мира 2006 года (Турин, Италия) (команды)
  Серебро — чемпионат мира 2007 года (Санкт-Петербург, Россия) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2005 года (Лейпциг, Германия) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2017 года (Лейпциг, Германия)

Чемпионаты Европы 
  Серебро — чемпионат Европы 2008 года (Киев, Украина) (команды)
  Серебро — чемпионат Европы 2016 года (Торунь, Польша)
  Бронза — чемпионат Европы 2009 года (Пловдив, Болгария) (команды)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE 

Фехтовальщики Франции
Чемпионы мира по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года